La Matilla puede hacer referencia a las localidades de:

La Matilla, municipio de la provincia de Segovia, España.
La Matilla, localidad del municipio de Puerto del Rosario, provincia de Las Palmas, España.
La Matilla, localidad del municipio de Carrión de los Céspedes, provincia de Sevilla, España.
La Matilla, localidad del municipio de Beleña, provincia de Salamanca, España.